Boulevard de la Concorde - straat in Laval, agglomeratie Montreal
 De la Concorde (metrostation) - metrostation aan bovenstaande straat
 Place de la Concorde - plein in Parijs